Göricke steht für:

 Göricke, ehemaliger deutscher Fahrradhersteller

Göricke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Otto Göricke (1919–2009), deutscher Generalmajor
 Bernd Göricke (1956–1983), Mordopfer eines ungeklärten Kriminalfalls, siehe Doppelmord an Andrea Scherpf und Bernd Göricke